La Presa (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
La Presa (eiland), een eiland in de Italiaanse archipel La Maddalena
La Presa (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 

 Presa